Özgenç ist der Familienname folgender Personen:
 Erdem Özgenç (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Kayhan Özgenç (* 1969), deutsch-türkischer Journalist